Безіменна — річка в Україні, у Острозькому районі Рівненської області. Ліва притока Збитинки, (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 12,44 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,57  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,08 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Верхів. Тече переважно на південний схід через Точевики, Білашів, Дерев'янче, Лючин і біля села Межиріч впадає у річку Збитинку, ліву притоку Вілії.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Радужне.

Цікавий факт 
 У XIX столітті у селі Білашів працював 1 водяний млин.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Острозької громади
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці